Сахарная птица — название нескольких видов птиц.
 Банановый певун — птица, обитающая в Центральной и Южной Америке.
 Сахарные птицы — семейство и род птиц, обитающих на юге Африки.
 Родезийский сахарный медосос (Promerops gurneyi)
 Капский сахарный медосос (Promerops cafer)